Fotbollsallsvenskan 1972 spelades 15 april–29 oktober 1972, och vanns av Åtvidabergs FF. Vårsäsongen spelades 15 april–21 juni medan höstsäsongen spelades 9 augusti–29 oktober.

Tabeller

Poängtabell

Då allsvenskan till säsongen 1973 skulle utökas till 14 lag, blev endast ett lag nedflyttat till division 2.

Resultattabell

Skytteligan 
 16 mål: Ralf Edström och Roland Sandberg, båda Åtvidabergs FF

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 30 759: AIK–Djurgårdens IF 1–1, Råsundastadion den 1 juni 1972
 22 699: Hammarby IF–AIK 0–3, Råsundastadion den 13 juni 1972
 21 598: Malmö FF–Landskrona BoIS 1–0, Malmö Stadion den 22 augusti 1972

Svenska mästarna 
Åtvidabergs spelare i allsvenskan 1972

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1972
1972
Fotbollssäsongen 1972